MangaGamer — издатель видеоигр, специализирующийся на английской локализации и распространении японских эроге и визуальных романов. Им управляет японская компания Japan Animation Contents.

История 
Изначально MangaGamer задумывался как компания, которая будет продавать японские визуальные романы за рубежом Хироси Такэути, также известным под псевдонимом Бамбук, президентом японской компании по разработке эроге Overdrive. Из-за связанных с этим затрат он убедил несколько других японских компаний эроге (Tarte, Nexton и Circus) принять участие в совместном предприятии.

Благодаря такой настройке первоначальная линейка игр состояла из игр, выпущенных компаниями, участвовавшими в создании MangaGamer, к которым вскоре присоединился Navel со своим первым названием Shuffle!. Эти ранние названия были переведены носителями японского языка, работавшими с материнскими компаниями, что привело к низкому качеству.

После жалоб фанатов было объявлено, что ведется полный повторный перевод Edelweiss. Начиная с Soul Link, переводом и редактированием занимается международная команда носителей английского языка, что приводит к повышению качества. Саму компанию возглавляет родственник Такеучи, а основной японский персонал распределен между вовлеченными японскими компаниями.

На своей панели на Otakon 2011, MangaGamer объявили, что они расширяют свой бизнес на цифровую дистрибуцию эротической манги (японским издателем Akane Shinsha) и аниме (Discovery).

Список продукции

Примечания